Horvátország
Blaca falu Solin községben, Split-Dalmácia megyében
Blacai remeteség, egykori remetelak Brač szigetén 

 Szerbia
Blaca falu Tutin községben, a Rašai körzetben